La Liga Nacional de Samoa 2022 fue la edición número 32 de la Liga Nacional de Samoa. Inició el 2 de julio y terminó el 17 de septiembre.

Participantes 
 Fa'atoia United
 Kiwi FC
 Lepea FC (P)
 Lion Judah FC
 Lupe ole Soaga SC (C)
 Moaula United FC (P)
 Sogi SC
 USP FC
 Vaipuna SC
 Vaitele Uta SC
 Vaiusu SC
 Vaivase-Tai FC

Tabla General 
Actualizado el 6 de Noviembre de 2022''

Véase también 
 Liga de Campeones de la OFC 2023

Referencias 

Samoa en 2022
Fútbol en 2022
2022